L’Amour steht für folgende Bedeutungen:

 L’Amour, ein Familienname – zu Namensträgern siehe dort
 L’Amour (1973), amerikanischer Spielfilm von Paul Morrissey und Andy Warhol 
 L’Amour (1990), französische Tragikomödie von Philippe Faucon 
 L’Amour (2000), deutsch-schweizerisch-französisches Filmdrama von Philip Gröning
 L’Amour (Album), Musikalbum des kanadischen Singer-Songwriters Lewis (1983)